Orchard Hills est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, banlieue de Sydney, Nouvelle-Galles du Sud

Orchard Hills, village d'Irvine, Californie ;
 , communauté du Maryland ;
 Orchard Hills, une census-designated place située en Pennsylvanie.

Voir aussi

Homonymie de toponyme